Die Saison 2022/23 der Promotion League (gegenwärtig unter dem Sponsoringnamen Yapeal Promotion League) ist die 11. Saison (die 9. seit der Namensänderung) der nach Super League und Challenge League dritthöchsten Spielklasse des Fussballs der Männer in der Schweiz. Die Meisterschaft bestritten in der Vorrunde neu 18 (bisher 16) Vereine. Nach der Vorrunde wurde der Konkurs des FC Chiasso vom Konkursamt Mendrisio bestätigt. Die Spiele des Vereins wurden darauf gemäss Wettspielreglement mit 0:0 und ohne Punkte gewertet und der Verein auf den letzten Rang der Tabelle gesetzt. Die Rückrunde bestreiten damit nur noch 17 Vereine, und es steigt nur ein Verein statt zwei in die 1. Liga Classic ab.

Um die Anzahl der Ligateilnehmer aufzustocken, wurden am Ende der Saison 2021/22 zwei Wildcards an U21-Teams der 1. Liga vergeben, die zum Aufstieg in die Promotion League berechtigten, und zwar an den FC St. Gallen und den FC Luzern, und die bisherige Beschränkung auf vier U21-Teams wurde aufgehoben, d. h. U21-Teams können nun unbeschränkt in die Promotion League aufsteigen. Die Vergabe von Wildcards zum Zwecke der Nachwuchsförderung wird von den Spitzenvereinen des Amateurfussballs kritisiert. Aufgrund der Aufstockung der Super League ihrerseits zur Saison 2023/24 steigen am Ende der Saison 2022/23 zwei Nicht-U21-Vereine statt nur einer direkt in die Challenge League 2023/24 auf. Der nächstklassierte Nicht-U21-Verein spielt gegen den Tabellenletzten der Challenge League 2022/23 eine Barrage um den Aufstieg in die bzw. den Verbleib in der Challenge League (U21-Vereine sind nicht aufstiegsberechtigt).

Die Promotion League hat zum zweiten Mal einen Presenting-Partner (Yapeal), nach dem auch die Liga benannt wird. Die Meisterschaft begann am 6. August 2022 und dauert bis zum 27. Mai 2023 bzw. (inkl. Barragespiele) bis zum 10. Juni 2023. Vom 28. November 2022 bis 17. Februar 2023 wurde sie, mit Ausnahme des vorgezogenen Spiels FC Bulle – FC Luzern U21 vom 3. Dezember 2022, durch eine Winterpause unterbrochen.

Modus 
Jede Mannschaft spielt gegen jede andere in einer Vor- und einer Rückrunde.

Nach deren Abschluss, d. h. nach 32 gewerteten Spielrunden (ohne FC Chiasso), steigen die besten zwei Nicht-U21-Mannschaften in die Challenge League 2023/24 auf, während die nächstklassierte Nicht-U21-Mannschaft in die Barrage gegen den Tabellenletzten der Challenge League 2022/23 geht. Wegen des Rückzugs des FC Chiasso steigt nur der Tabellenletzte (statt die zwei Tabellenletzten) in die 1. Liga Classic ab.

Vor-/Rückrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Vor- und Rückrunde dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Spiele des FC Chiasso (Rückzug nach Konkurs) werden mit 0:0 (ohne Punkte) gewertet.

Einzelnachweise 

202223
Fußballsaison 2022/23